Gommecourt (Pas-de-Calais)
Gommecourt (Yvelines)